Боє́чко — українське прізвище. Походить від слова «боєць».

Відомі носії 

 Боєчко Василь Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Боєчко Василь Дмитрович — український історик, дипломат.
 Боєчко Владислав Федорович — український історик та політик.
 Боєчко Марія — українська письменниця, поетеса, авторка пісень, журналіст, видавець.
 Боєчко Петро Миколайович (1935—2010) — український живописець.
 Боєчко Федір Федорович — український педагог, науковець.